Клисура () означава пролом и името се носи от много топоними на Балканския полуостров:

България 
 Клисура, град в Област Пловдив;
 Клисура (Област Благоевград), село в Област Благоевград;
 Клисура (Софийска област), село в Софийска област;
 Клисура (Област София), село в Област София;
 Клисура (Чипровско), село в Чипровско, унищожено след Чипровското въстание от 1688 година;
 Клисура, името на река Бебреш при извора.

Гърция 
 Клисура или Влахоклисура, влашка паланка в дем Костур;
 Клисура, село в дем Зирос, Епир;
 Клисура, село в дем Фанари, Епир.

Северна Македония 
 Клисура, село в Община Демир Капия.

Сърбия 
 Клисура, село в Община Долевац, Нишавски окръг;
 Клисура, село в Община Бела паланка, Пиротски окръг;
 Клисура, село в Западните покрайнини, община Сурдулица, Пчински окръг.

Вижте също 
 Клисура или Кълцира () - град в Албания
 Клисурица – няколко селища
 Клисурски манастир – няколко манастира